Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 France
 363e régiment d'artillerie
 363e régiment d'infanterie

 Italie
 

Homonymie d'unités militaires